Por Universidad del Norte puede referirse a:
 La Universidad Católica del Norte de Chile, fundada como Universidad del Norte, nombre utilizado entre 1956 y 1990; 
 La Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino de Argentina, fundada en 1965; 
 La Universidad del Norte de Colombia, fundada en 1966; 
 La Universidad del Norte de México, fundada en 1973; o
 La Universidad del Norte de Paraguay, fundada en 1991.